Helicolenus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Goode och Bean, 1896. Helicolenus ingår i familjen kungsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kungsfiskar
Helicolenus